Сен-Назе́р-ле-Дезе́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 530 км на південний схід від Парижа, 140 км на південь від Ліона, 55 км на південний схід від Валанса.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 75 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 139,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Назер-ле-Дезер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Назер-ле-Дезер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дром

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дром